Scothelius är ett släkte av svampar. Scothelius ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scothelius